Routování může být:

 routování v heraldice – pokrytí štítu, pole nebo heraldické figury routami
 směrování – určování cest datagramů v prostředí počítačových sítí, ()